Gex kan syfta på: 
Gex (datorspel) – ett spel släppt till 3DO 1995
 Gex, Ain – en kommun i departementet Ain
 Gex (kanton)
 Gex (arrondissementet)
 Lac Gex – en sjö i Kanada